Damo est une philosophe grecque, fille de Pythagore et Théano (VI-).
 Dámó (Bodhidharma) est un moine indien fondateur de l'école bouddhiste Chan et du monastère Shaolin (V-).
 « Damo » est un ancien titre attribué à une catégorie de servantes en Corée.
 Damo est une mini-série coréenne adapté du manga Damo Nam-Soon (2003).
 Damo Suzuki est un chanteur japonais (1950-).
 Justin Damo Baro est un économiste et homme politique burkinabé (1952-).
 Le monastère de Debre Damo est un monastère éthiopien orthodoxe situé près de la ville d'Aksoum.